Astronomia: Febe (satèl·lit), satèl·lit de Saturn 
 Mitologia: 
 Febe o Hebe (mitologia), deessa, filla de Zeus i Hera
 Febe (filla de Gea)
 Febe (filla de Leucip)
 Febe (sobrenom), sobrenom d'Àrtemis i de Selene.
 Religió:
 Febe de Cèncrees diaconessa de l'església de Cèncrees